Ein amerikanischer Traum steht für:
 Ein amerikanischer Traum (Buch), ein Buch von Barack Obama
 Ein amerikanischer Traum (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie 
 Ein amerikanischer Traum (Film), ein US-amerikanisch-ungarischer Spielfilm von Éva Gárdos
 The Babe – Ein amerikanischer Traum, ein US-amerikanischer Spielfilm von Arthur Hiller
 Die Jacksons – Ein amerikanischer Traum, ein zweiteiliger US-amerikanischer Fernsehfilm von Karen Arthur
 Selena – Ein amerikanischer Traum, ein US-amerikanischer Spielfilm von Gregory Nava

Siehe auch:
 American Dream (Begriffsklärung)